Гептнер — фамилия.

Известные носители:
 Гептнер, Альфред Романович (1933—2021) — советский и российский геолог, награждён медалью «За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией» (2019).
 Гептнер, Владимир Георгиевич (1902—1975) — советский учёный-зоолог, исследователь фауны Центральной Азии.
 Гептнер, Эрик Георгиевич (1907—1944) — военный лётчик, Герой Российской Федерации, Гвардии старший лейтенант.